

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Arnegonde de Worms (c. 515 – c. 590/600), une des cinq épouses de Clotaire  ;
 Frédéric Worms (né en 1964), philosophe français ;
 Gérard Worms (1912-1999), éditeur français ;
 Gérard Worms (1936-2020), haut fonctionnaire, chef d'entreprise et banquier français ;
 Gunther de Worms, personnage de l'épopée du Waltharilied et de la chanson des Nibelungen ;
 Gustave Worms (1836–1910), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française et professeur au Conservatoire de Paris ; 
 Henry de Worms, (1840-1903), homme politique britannique ;
 Hippolyte Worms (1889–1962), banquier et armateur français, fondateur de la banque Worms ;
 Jacqueline Worms de Romilly (1913-2010), philologue française ;
 Jean Worms  (1884–1943), acteur français ; 
 Jean Worms  (1909–1945), agent du service secret britannique Special Operations Executive ;
 Jeannine Worms (1923–2006), dramaturge et écrivaine française ;
 Jean-Pierre Worms (1934-2019), sociologue et ancien député français ;
 Jules Worms (1832–1924), peintre français ;
 Marcel Worms (né en 1951), pianiste néerlandais ;
 Michel Worms (1932-2003), réalisateur français ;
 Roger Worms (1919-1994), écrivain et journaliste français connu sous le nom de plume de Roger Stéphane.
 René Worms (1869–1926), sociologue, auditeur français au Conseil d'État de France.
 René Worms (1890-1962), acteur français.
 Olry Worms de Romilly (1759-1851), est un banquier français, président du Consistoire central israélite de France.

Voir aussi
 Famille Worms : famille d’armateurs et de banquiers (fondateurs de la banque du même nom) ;

Toponyme 

 Worms, ville-arrondissement de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), où s'est tenue à plusieurs reprises l'assemblée des États du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Diète de Worms. Longtemps siège d'une importante communauté juive, son nom est à l'origine de la plupart des patronymes Worms et Wormser actuels.

Astronomie 
 (100046) Worms, astéroïde de la ceinture principale.

Autres 
 WoRMS, acronyme de World Register of Marine Species.
 Banque Worms, une banque française.
 Maison Worms & Cie, une entreprise française.
 Worms, série de jeux vidéo d'artillerie développé par Team17 :
 Worms, premier jeu de la série ;
 Worms (2007), jeu de la même série de .

Patronyme germanique